Komańcza (plaats), plaats in Polen
 Komańcza (gemeente), gemeente in Polen